Evonne Goolagong ha battuto in finale Chris Evert 7–6 4–6 6–0.

Teste di serie
 Chris Evert (finalista)
 Evonne Goolagong (Campionessa)
 Kerry Melville (semifinalista)
 Julie Heldman (semifinalista)
 Lesley Hunt (quarti di finale)
 Kerry Harris (primo turno)
 Pam Teeguarden (secondo turno)
 Kazuko Sawamatsu (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1974